Rawson puede referirse a:

Personas 
 Arturo Rawson (1885-1952), militar argentino, presidente de facto;
 Guillermo Rawson (1821-1890), médico y político argentino;
 Rawson William Rawson (1812-1899), botánico y político sudafricano;

Localidades y divisiones administrativas

en Argentina 
 el Barrio Rawson, complejo habitacional de la ciudad de Buenos Aires, Argentina;
 Rawson, localidad de la Provincia de Buenos Aires;
 el departamento Rawson, división administrativa en la provincia del Chubut, Argentina;
 Rawson, capital de la Provincia del Chubut, Argentina;
 Rawson, ciudad de la Provincia de San Juan, Argentina;
 Componente Rawson, nombre dado por el INDEC a un componente del Gran San Juan, Argentina;
 Rawson, nombre dado por el INDEC a un conjunto de barrios del Componente Rawson;
 el departamento Rawson, división administrativa en la provincia de San Juan, Argentina;
Rawson, hospital de la ciudad de Buenos Aires;

en Estados Unidos 
 Rawson, localidad en el estado de Dakota del Norte;
 Rawson, localidad en el estado de Ohio.